General Conesa (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
General Conesa (Río Negro), een plaats in de Argentijnse provincie Río Negro